Stockholms este un län din Suedia. Orașul Stockholm, capitala Regatului Suediei, este totodată reședința sa.

Geografie 
Teritoriul acestei unități administrative reprezintă 1,6% din suprafața Suediei.

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Populație 
Locuitorii din Stockholms län însumează 20,4% din totalul populației Suediei.

Administrație 
Stockholms län este compus din următoarele comune:

Note 

Län în Suedia